KDE PIM est un paquet de l'environnement de bureau KDE qui installe un ensemble d'outils de gestion des informations personnelles (l'acronyme PIM signifie en anglais Personal Information Management, c'est-à-dire « Gestion des informations personnelles »).

Liste des logiciels 
 Akregator - Agrégateur
 KMail - Le courrielleur officiel de KDE.
  - Interface permettant de gérer son carnet d'adresses
 KOrganizer - Gestion des planning (agenda et calendrier)
 KonsoleKalandar - Interface en ligne de commande pour les calendriers KDE
  - Remplaçant du logiciel Palm Desktop
 Kandy - Permet la synchronisation de données d'annuaire téléphonique, et d'autre données entre un téléphone portable et un ordinateur
 KArm - Pour conserver une trace des heures de travail (fonctionne avec la liste de tâches à effectuer de KOrganizer. Voir gestion de temps)
 KNotes - Pour prendre des notes sur le bureau
 KAlarm - Un gestionnaire de messages d'alarmes
  - un lecteur de nouvelles de Usenet
 Kontact - Regroupe l'ensemble des applications kdepim applications
  - éditeur de texte simple (structuré de façon arborescente)

Lien externe 
 KDE PIM Project Homepage

Kdepim
Gestionnaire d'informations personnelles